Klinker steht für:

 Klinker, Hartbrandziegel
 Zementklinker, der gebrannte Bestandteil von Zement
 keramische Platten, siehe Keramikfliese #Klinker und Spaltklinker
 Klinkerbauweise, überlappende Bauweise im Bootsbau, siehe Beplankung#Klinkerbauweise

Klinker ist der Familienname folgender Personen:
 Emmy Klinker (1891–1969), deutsche Malerin
 Gudrun Klinker (* 1958), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Hans-Jürgen Klinker (1921–1988), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Glinker
 Klinkert